Мухаммад абу Уйяль аль-Мабрук () — ливийский политик и государственный деятель, с января 2007 года является министром связи и транспорта в Высшем народном комитете Ливии (правительство при Каддафи).

Ссылки 
 

Персоналии по алфавиту
Персоналии:Ливия
Политики Ливии